Ла Ермосура има више значења:

 Ла Ермосура (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ермосура (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермосура (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику